

Fisica Atomica 
  è il Raggio di Bohr

Astronomia 
 A0 – sottoclasse della classificazione stellare

Geologia 
 a0 – descrive, nella cartografia geologica, la frana stabilizzata o relitta di tipo indeterminato.

Informatica 
 A-0 System – compilatore

Altro 
 A0 – formato standard ISO 216 per la carta
 A0 – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale